Чемпионат мира по хоккею на траве среди женщин 2010 (The 2010 Women’s Hockey World Cup; Кубок мира по хоккею на траве среди женщин 2010) — 12-й чемпионат мира по хоккею на траве среди женщин. Проводился с 29 августа по 11 сентября 2010 на арене Estadio Mundialista de Hockey в Росарио, Аргентина.

Чемпионом стала сборная Аргентины (ставшая чемпионом мира во второй раз в своей истории, после победы на чемпионате мира 2002 года), победившая в финале чемпионов прошлого чемпионата мира 2006 года сборную Нидерландов со счётом 3:1. Бронзовым призёром стала сборная Англии, победившая в матче за 3-е место сборную Германии со счётом 2:0 (впервые выиграв какую-либо медаль мировых чемпионатов).

Квалификация 
Каждый из континентальных чемпионов из пяти конфедераций и сборная принимающей страны (Аргентина) получил автоматическую путёвку на чемпионат. Европейская и Азиатская федерации получила соответственно два и одно дополнительное место на основании рейтинга Международной федерации хоккея на траве по результатам женского турнира по хоккею на траве среди мужчин на летней Олимпиады в Пекине 2008 года. Также места для участия в чемпионате получили победители трёх квалификационных турниров. Все команды показаны в таблице с их рейтингом по состоянию на день начала чемпионата мира.

  — Сборная Аргентины была квалифицирована и как сборная страны-хозяйки чемпионата мира, и как чемпион континента, поэтому одно место было отдано Европейской федерации и предоставлено сборной Испании, занявшей 4-е место на Чемпионате Европы по хоккею на траве среди женщин 2009.

Результаты игр 
Время начала матчей указано по аргентинскому времени (UTC−03:00)

Групповой раунд

Группа A 

  Проходят в полуфиналы

Группа B 

  Проходят в полуфиналы

Матчи за 5-12 места

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоговая таблица

Награды

Бомбардиры 

12 голов
  Maartje Paumen

7 голов
  Rani Rampal

6 голов
  Noel Barrionuevo
  Krystal Forgesson

5 голов
  Лусиана Аймар
  Kaori Chiba
  Kim Lammers

4 гола
  Ashleigh Nelson
  Ma Yibo
  Helen Richardson
  Maike Stöckel
  Pietie Coetzee

3 гола
  Carla Rebecchi
  Nicole Arrold
  Эллен Хог
  Kayla Sharland
  Kim Young-ran

2 гола
  Росарио Лукетти
  Madonna Blyth
  Casey Eastham
  Shelly Liddelow
  Kobie McGurk
  Fu Baorong
  Gao Lihua
  Alex Danson
  Hannah Macleod
  Тина Бахманн
  
  Jasjeet Kaur Handa
  Ai Murakami
  Marilyn Agliotti
  Cindy Botha
  Sulette Damons
  Vida Ryan
  Cheon Seul-ki
  Kim Bo-mi
  Park Mi-hyun
  Gloria Comerma

1 гол
  Алехандра Гулья
  Mariné Russo
  Daniela Sruoga
  Li Hongxia
  Ren Ye
  Zhao Yudiao
  Crista Cullen
  Susie Gilbert
  Lydia Haase
  Eileen Hoffmann
  Celine Wilde
  Saba Anjum Karim
  Ritu Rani
  Mie Nakashima
  Janneke Schopman
  Minke Smeets
  Naomi van As
  Michelle van der Pols
  Lidewij Welten
  Clarissa Eshuis
  Katie Glynn
  Charlotte Harrison
  Lesle-Ann George
  Jennifer Wilson
  Kim Jong-eun
  Lee Seon-ok
  Núria Camón
  Montse Cruz
  Silvia Muñoz
  Carlota Petchame

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею на траве среди мужчин 2010

Примечания

Ссылки 
 Страница чемпионата на официальном сайте Международной федерации хоккея на траве

2010 (женщины)
Чемпионат мира по хоккею на траве среди женщин 2010
Спорт в Аргентине в 2010 году
Международные соревнования по хоккею на траве в Аргентине
Август 2010 года
Сентябрь 2010 года
Чемпионаты мира в Аргентине
Международные спортивные соревнования в Росарио